De Rally van Corsica 1981, formeel 25ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 25e editie van de rally van Corsica en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1981. Het was de 92e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Ajaccio.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Cors
Rally van Corsica